Эрих Готлиб Элисказес (; ) — аргентинский, австрийский и немецкий шахматист, гроссмейстер (1952). В составе сборной команды Германии победитель 8-й Шахматной Олимпиады в Буэнос-Айресе (1939).

Завоевал звание национального мастера в 1929 году, разделив 1—2-е место на конгрессе Австрийского шахматного союза. Включённый в команду страны, успешно выступил на III Олимпиаде. Ещё до войны получил признание как гроссмейстер. Чемпион Австрии (1931) и Германии (1938, 1939).

После турнира Наций в Буэнос-Айресе, подобно многим европейским гроссмейстерам и мастерам, Элисказес не возвратился в Европу, где началась война, и позднее принял аргентинское гражданство.

На шахматных олимпиадах выступал за команды Австрии (1930, 1933, 1935), Германии (1939), Аргентины (1952, 1958, 1960, 1964).

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 
 Сосонко Г. Эли // 64 — Шахматное обозрение. 2009. № 5. С. 78—80.

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматисты Аргентины
Шахматисты Германии
Победители шахматных олимпиад